Litani – rzeka w Libanie
 Litani – rzeka w Surinamie i Gujanie Francuskiej